Peter Hochegger ist der Name folgender Personen:

* Peter Hochegger (Politiker) (* 1948), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Peter Hochegger (Unternehmer) (* 1949), österreichischer Unternehmer und Politikberater